Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 17 по 19 марта 2017 года в Мехико (Мексика) и с 21 по 27 марта 2017 года в Тайбэе (Тайвань).

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2018 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А третьего дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Итоги турнира

Группа A 
   Вышел в группу В второго дивизиона 2018 года.
   Перешла в группу В третьего дивизиона 2018 года.

Группа B 
   Вышла в группу А третьего дивизиона 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 9 национальных команд — четыре из Азии, две из Европы и по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Китая пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года 
В группе А третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.
В группе B третьего дивизиона приняли участие 2 главных и 3 линейных судей.

Группа А

Главные судьи
  Еронимус ден Риддер
  Евгений Гришкевич
  Стефан Хогарт
  Бартош Качмарек

Линейные судьи
  Джонатан Марк Бургер
  Сюнсукэ Итикава
  Дастин МакКранк
  Симоне Мискиатти
  Лауринас Степанкевичюс
  Маартен ван ден Аккер
  Ник Вербругген

Группа B

Главные судьи
  Шон Фернандез
  Фрейзер Лоуренс

Линейные судьи
  Райан Мадсен
  Келси Махони
  Сэм Рамирез

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+8).

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Тайване
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира на Тайване
Хоккей